Чжиюа́нь () — девіз правління в 1264—1294 роках імператора Хубілая династії Юань. Значення — «Досягати основ».

Таблиця років

Співвідношеня з іншими девізами

Джерела та література 

Китайські девізи правління
Династія Юань